Винанд — фамилия. Известные носители:

 Винанд, Карл (1926—2011) — немецкий политик.
 Винанд Старинг, Антони Кристиан (1767—1840) — голландский поэт.